Чемпионат России по тхэквондо 2016 года среди мужчин и женщин проходил с 9 по 13 ноября в Москве.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат России по тхэквондо ВТФ, Москва-2016. День первый. Результаты.
 Чемпионат России по тхэквондо ВТФ, Москва-2016. День второй. Результаты.
 Чемпионат России по тхэквондо ВТФ, Москва-2016. День третий. Результаты.
 Чемпионат России по тхэквондо ВТФ, Москва-2016. День четвертый. Результаты.
 Чемпионат России по тхэквондо ВТФ, Москва-2016. День пятый. Результаты.

Чемпионаты России по тхэквондо
Чемпионаты России в 2017 году
2017 год в тхэквондо
Ноябрь 2017 года в России
Спортивные соревнования в Ростове-на-Дону